Friedrich Wilhelm August Argelander – astronomo prussiano del XIX secolo
 Cratere Argelander – cratere lunare
 1551 Argelander – asteroide del sistema solare